Nederlanders in het Spaanse voetbal geeft een overzicht van Nederlanders die een contract hebben (gehad) bij Spaanse voetbalclubs uit de hoogste drie divisies.

Voetballers

Hoofdtrainers

Overige functies 

Spaanse
Voetbal in Spanje